Суперкубок ОАЕ з футболу 2016  — 19-й розіграш турніру. Матч відбувся 13 вересня 2016 року між чемпіоном ОАЕ клубом Аль-Аглі та володарем кубка Президента ОАЕ клубом Аль-Джазіра.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на footballdatabase

2016
ОАЕ
Вересень 2016
2016 в ОАЕ